Tercera División (dosł. Trzecia dywizja) – czwarty poziom w hierarchii ligowych rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn w Hiszpanii. Utworzona w 1929 roku i zarządzana przez Królewską Hiszpańską Federację Piłki Nożnej (RFEF). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) w systemie mecz i rewanż. Przeznaczone są dla ponad 360 hiszpańskich klubów piłkarskich podzielonych na 18 grup regionalnych. Cztery pierwsze drużyny z każdej grup rozgrywają następnie mecze play-off (półfinały i finał) o awans do Segunda División B, zaś najsłabsze dwa zespoły relegowane są do lig regionalnych. Mistrzowie grup, którzy nie awansowali po swoich play-off, mogli zagrać w nowej fazie play-off o dwa ostatnie miejsca promujące do Segunda División B. Jeśli klub odmówi awansu do Segunda División B, klub, który zajął następne miejsce w klasyfikacji, będzie promowany.

Najbardziej utytułowaną drużyną dywizji jest Caudal Deportivo, która 16 razy zwyciężała w swojej grupie (11 razy na IV poziomie od 1977 roku).

Tercera División jest podzielona na 18 grup.

Grupy w Tercera Division są podzielone według regionów geograficznych w Hiszpanii:
 Grupa 1 - Galicja
 Grupa 2 - Asturia,
 Grupa 3 - Kantabria,
 Grupa 4 - Kraj Basków, 
 Grupa 5 - Katalonia,
 Grupa 6 - Walencja,
 Grupa 7 - Madryt,
 Grupa 8 - Kastylia i León,
 Grupa 9 - Melilla, Almeria, Malaga, Granada i Jaen, (Andaluzja wschodnia i Melilla)
 Grupa 10 - Ceuta, Kadyks, Kordoba, Huelva, Sewilla, (Andaluzja zachodnia i Ceuta)
 Grupa 11 - Baleary,
 Grupa 12 - Wyspy Kanaryjskie,
 Grupa 13 - Murcja,
 Grupa 14 - Estremadura,
 Grupa 15 - La Rioja, 
 Grupa 16 - Nawarra, 
 Grupa 17 - Aragonia,
 Grupa 18 - Kastylia-La Mancha.

Historia 
Jej początki sięgają 1929 roku, kiedy to w drugim sezonie rozgrywek ligowych w Hiszpanii trzeci poziom został nazwany Tercera División (po Primera División i Segunda División). Podczas pierwszego sezonu 1928/29 do oznaczenia trzeciego poziomu ligowego była używana nazwa 'Segunda División B, ale po pierwszym sezonie, w 1929 roku, Segunda B została zastąpiona przez Tercera División, która przez długi czas była trzecią dywizją. W sezonie 1977/78, wraz z przywróceniem Segunda División B, dywizja została przeniesiona do czwartego poziomu. 

Liczba grup i uczestników z czasem zmieniała się. W pierwszej edycji 1929/1930 33 drużyny były podzielone na 8 różnych grup, zwycięzcami których zostały: Club Gijón, Barakaldo Club de Fútbol, Atlético Aurora Pamplona, Patria Zaragoza, Club Deportivo Castellón, Sporting Sagunto, Cartagena Fútbol Club i Recreativo de Huelva.

Mistrzowie i pozostali medaliści IV poziomu

Statystyka

Tabela medalowa 
Mistrzostwo ligi (1977-2020) zostało do tej pory zdobyte przez 339 różnych drużyn.

Stan na 31 maja 2020.

Uwaga: Sumowane razem wyniki klubów dla pierwszych i drugich drużyn.

Zobacz też 
 Primera División
 Segunda División
 Segunda División B

Przypisy

Bibliografia 
 Tercera División na RFEF 
 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Hiszpania
4